Pierre Bastien peut désigner :

 Pierre Bastien (1912-2010), numismate français ;
 Pierre Bastien (1924-2006), médecin français ;
 Pierre Bastien (1953-), musicien et compositeur français ;
 Pierre Bastien (19??-), cinéaste québécois.